Christopher Michael Taub – fikcyjna postać dramatu medycznego stacji FOX Dr House, grany przez Petera Jacobsona.

Historia i charakterystyka 
Taub był uczestnikiem konkursu, który w czwartym sezonie zorganizował Gregory House w poszukiwaniu nowych pracowników. Miał on numer 39. Już wtedy wykazywał się asertywnością i był gotowy przeciwstawić się House'owi. Jest to spokojny i opanowany człowiek, najbardziej neutralny z nowych członków zespołu. Dzięki swojej wiedzy nie raz pomógł House'owi obejść szpitalne przepisy co do operacji. Jego specjalność to chirurgia plastyczna. Osiągnął w niej bardzo duże sukcesy, m.in. przewodził zespołowi chirurgów operujących rozszczep wargi i podniebienia w Bangladeszu. Dzięki temu mógł skupić się na zabiegach kosmetycznych dzięki czemu stał się bardzo bogaty.

Niewiele wiadomo o tym gdzie studiował, lecz najprawdopodobniej była to szkoła medyczna Johns Hopkins University, ponieważ prowadził tam kiedyś rozmowę kwalifikacyjną z Masters.

Życie prywatne 
Jest żonaty z Rachel Taub. Poznał ją na krótko przed rozpoczęciem stażu. Małżeństwem są od 22 lat. Taub wplątał się w romans z córką wspólnika, przez co musiał zrezygnować z kariery chirurga plastycznego. 
W 3. odcinku piątego sezonu wyszło na jaw, że Rachel chciała sprawić mężowi niespodziankę i zbierała pieniądze, aby kupić mu nowy samochód. Wtedy Chris postanowił przyznać się jej do swoich zdrad. Obiecał wówczas, że nie będzie jej więcej zdradzał, lecz nie potrafi dotrzymać tej obietnicy.
W siódmym sezonie Rachel nawiązała internetową znajomość, co wywołało zazdrość Tauba. W 9. odcinku podejmuje decyzję o rozwodzie i wyprowadza się do hotelu. Równocześnie zostaje także twarzą szpitala – jego wizerunki są wywieszone na plakatach. Niedługo potem ma ważny egzamin, do którego pomaga mu przygotować się Foreman (Taub mieszka u niego, od czasu rozstania z żoną). Taub umawia się również z kobietami w jego mieszkaniu, co wyraźnie nie podoba się Ericowi. Jednak ostatecznie okazuje się, że Chris umawia się tam ze swoją żoną – Rachel. W finale siódmego sezonu, jego żona Rachel i jego kochanka Ruby, jednocześnie zachodzą w ciążę. W ósmym sezonie okazuje się, że Taub został ojcem dwóch córek – Sophie i Sofii.

Taub utrzymuje, że jest wyznania żydowskiego. Jest jednak niepraktykujący – prawdopodobnie jest wyznawcą judaizmu postępowego.

Bibliografia 

 
 

Taub, Chris
Fikcyjni lekarze